Лафит (трад. русское написание), Лафитт () и Лаффит () — французская фамилия и ряд производных терминов.

Фамилия

Лафит 
 Лафит, Жан (1776—1826) — французский приватир и контрабандист.
 Лафит, Жан (род. 1952) — французский прелат. Заместитель секретаря Папского Совета по делам семьи с 28 января 2005 по 22 октября 2009.
 Лафит, Карл (1872—1944) — австрийский музыкант.
 Лафит, Карл (1830—1900) — его отец, австрийский художник.
 Лафит, Лоран (род. 1973) — французский актёр.
 Лафит, Луи (1770—1828) — французский художник.
 Лафит, Эрнст (1826—1885) — австрийский художник, брат художника Карла Лафита.
 Лафит, Ясмин (род. 1973) — французская порноактриса марокканского происхождения.

Лаффит 
 
 Лаффит, Луи (более известен как Жан-Луи Кюртис; 1917—1995) — французский прозаик, переводчик и эссеист, лауреат Гонкуровской премии.
 Лаффит, Пьер (1823—1903) — французский философ-позитивист; ученик Огюста Конта.

Виноделие 
 Лафит — французское красное вино бордоского типа.
 Шато Лафит-Ротшильд — французское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Пойяк.
 Лафитник — русское название разновидности бокалов для вина и (иногда) графинов.